Leonardo Domenici (1955-), est un homme politique italien ;
 Pete Domenici (1932-2017), est un avocat et homme politique américain.